Scolicotrichum — рід грибів. Назва вперше опублікована 1817 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Scolicotrichum відносять 58 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Schmidt, J.C.; Kunze, G. 1817. Mykologische Hefte. 1:1-109 — P.10

Роди грибів
1817 у науці